Севідов Олександр Володимирович (1969) — Український футболіст і футбольний тренер.
 Севідов Олександр Олександрович (1921–1992) — радянський футболіст і футбольний тренер.